Jan Kostrzewski (ur. ok. 1850) –  komisarz policji austriackiej
 Jan Kostrzewski (1893-1930) – działacz PPS
 Jan Kostrzewski (1915-2005) – polski lekarz epidemiolog